Артис Кампарс () — латвийский политический деятель и предприниматель. Бывший министр экономики Латвии. Депутат 8 — 10 Сейма. Директор «Ronis» и «Grands». Представлял партию Новое время (2002—2011) и объединение Единство (с 2011 года, с 2012 года генеральный секретарь уже партии Единство). Окончил Рижский технический институт получив диплом инженер-механика.

Примечания

Ссылки 
 Par ziņu patiesumu atbild deputātu kandidāts 
 Биография 

Выпускники Рижского технического университета
Депутаты восьмого Сейма Латвии
Депутаты девятого Сейма Латвии
Депутаты десятого Сейма Латвии
Кабинет Валдиса Домбровскиса (1)
Кабинет Валдиса Домбровскиса (2)
Министры экономики Латвии
Члены «Нового времени» (Латвия)